Фанни́ Коттансо́н (; род. 11 мая 1957, Порт-Жантиль, Габон) — французская актриса.

Биография 
Фанни родилась в Африке, где её отец работал геологом. В шестилетнем возрасте вернулась во Францию. Училась в международной театральной студии Бланш Салан. В кино появилась в комедиях Франсиса Перрена: «Король придурков» (1981), «Чокнутые» (1982), «Каждый может ошибаться» (1982). Но она не ограничивается комедийным жанром. В 1983 году она получила Сезара за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Северная звезда». После нескольких драматических ролей Фанни Коттансон вернулась к комедиям. Снялась вместе с Роланом Жиро в фильме «Пока будут женщины», с Пьером Ришаром в «Налево от лифта» и Катрин Фро в «Это останется между нами».
 
Одновременно актриса много работает на телевидении. В 1990-е годы она снялась в телесериале «Анн ле Гуэн». В 1995 году актриса снялась в комедийном фильме «Вместе скучно, а врозь…».

Избранная фильмография

Документалистика 
Фанни Коттансон снялась в документальном фильме «Её звали Симона Синьоре», поставленным Кристианом Ламе и Николя Мопье по оригинальной идее Эммануэль Гильше. Совместное производство DREAM WAY PRODUCTIONS и Национального института аудио и видео. Первый показ состоялся 30 мая 2010 года на канале France 5 в ознаменование 25-й годовщины со дня смерти Симоны Синьоре.

Театр 
 1975 : «Единственный наследник» (Le Légataire universel) Жана Франсуа Реньяра, режиссёр Жан Мейер, Театр Селестен (Лион)
 1977 : «Остановите кино» (Arrête ton cinéma) Жерара Ури, постановка автора, Театр Жимназ (Париж)
 1979 : «Снег» (Neige) Ромена Вайнгартена, постановка автора, Театр Пош (Монпарнас)
 1997 : «Вариации Гольдберга» (Les Variations Goldberg) Джорджа Табори, режиссёр Даниэль Бенуа, театр «Комеди Сент-Этьен». В 1998 г. в «Национальном театре Шайо» (Париж)
 2000 : «Монологи вагины» (Les Monologues du vagin) Евы Энслер, постановка Тилли, театр Фонтен, (Париж)
 2001 : «Лав» (Love) Мюррея Шизгала, режиссёр Мишель Фагадо, Театр Комедии на Елисейских полях
 2002 : «Краски жизни» (Les Couleurs de la vie) Эндрю Бовелла, режиссёр Мишель Фагадо, Театр Комедии на Елисейских полях
 2006 : «Её осколки» (Fragments d’elle(s)), постановка Салли Микалев, Студия на Елисейских полях
 2006 : «Лысая певица»( La Cantatrice chauve) Эжена Ионеско, режиссёр Даниэль Бенуа, Национальный театр Ниццы. Турне в 2008 г.
 2008 : «После репетиции» (Après la répétition) Ингмара Бермана, режиссёр Лоран Лафарг, Театр Атеней им. Луи Жуве(Париж)
 2009 : «После репетиции» (Après la répétition) Ингмара Бермана, режиссёр Лоран Лафарг, Театр Коммуны (Париж)
 2011 : «Истина» (La Vérité) Флориана Зеллера, режиссёр Патрис Кербра, Театр Монпарнас (Париж)

Ссылки